(1920-2004), peintre et sculpteur israélien ;
 Michael Gross (1947-), acteur américain ;
  (1952-), journaliste américain.
  (1963-), journaliste scientifique américain ;
 Michael Groß (1964 -), nageur allemand ;
 , éditeur de télévision, scénariste et réalisateur américain ;
  (1945-2015), graphiste et producteur américain, notamment connu pour avoir créé le logo des films SOS Fantômes () ;
  (1970-), écrivain et journaliste américain ;
  (1940-), chimiste américain ;
  (1954-), homme politique et éthicien américain.

Voir aussi